Puschkinhaus (nach Alexander Sergejewitsch Puschkin) steht für:

 Das Puschkinhaus, 1978 veröffentlichter Roman von Andrei Georgijewitsch Bitow
 Puschkin-Haus (Moskau), Museum in Puschkins zeitweiligem Wohnhaus, siehe Arbat #Puschkin-Haus (Haus Nr. 53)
 Puschkinhaus (Sankt Petersburg) bzw. Puschkin-Haus (Sankt Petersburg), Museum und Forschungsinstitut in Sankt Petersburg (Leningrad)
 Kurzform von Clubhäusern der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in der DDR, darunter:
 Aue: Bürgerhaus Aue
 Bad Freienwalde (Oder): Schloss Freienwalde
 Dresden: Grumbtsche Villa
 Halle (Saale): Logenhaus Zu den fünf Türmen am Salzquell